The Races of Europe – saggio di William Z. Ripley del 1899
The Races of Europe – saggio di Carleton S. Coon del 1939